El término modelado (o modelización) puede referirse:

 al modelado; en artes plásticas, proceso de creación de una representación o imagen (el modelo) de un objeto real;
 al modelado del relieve; en geomorfología, conjunto de formas del relieve que son características de un proceso de erosión particular;
 a la vegetación modelada, comunidad vegetal que exhibe patrones distintivos y repetitivos, como las ondas del abeto;
 al modelado numérico, técnica basada en el cálculo numérico, utilizada en muchos campos de estudio para validar o refutar modelos conceptuales propuestos a partir de observaciones o derivados de teorías anteriores;
 al modelado molecular, técnicas para modelar y predecir el comportamiento de las moléculas;
 a la modelización de transporte o modelización de la demanda de transporte, para estimar flujos de vehículos o pasajeros;
 al modelado del software, uso de modelos para “visualizar” el sistema a construir;
 al Lenguaje Unificado de Modelado (LUM o UML, por sus siglas en inglés, de Unified Modeling Language), el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad;
 al lenguaje de modelado de objetos, conjunto estandarizado de símbolos y de modos de disponerlos para modelar un diseño de software orientado a objetos;
 a la modelización de datos (en inglés, data modeling);
 a la técnica de modelización de objetos (en inglés, Object-Modeling Technique, OMT);

Notas